Routes and Roots ist eine 2018 gegründete österreichische A-cappella-Gruppe, bestehend aus Julia Beisl (Sopran), Isabella Greimeister-Pfeil (Alt), Doris Schlögelhofer (Alt), Alexander Pacha (Tenor), Jonathan Meyns (Bass) und Vid Leskovar (Bass).

Das Repertoire von Routes and Roots reicht von Pop über Funk bis zum Wienerlied. Anfangs wurden bekannte Poplieder gecovert. Seit 2020 singt das Ensemble immer mehr Eigenkompositionen.

Bandgeschichte 
Routes and Roots wurde 2018 gegründet – zunächst als ein einjähriges Projekt. Die sechs Gründungsmitglieder kannten sich aus dem Chor der Technischen Universität Wien.
Der Bandname Routes and Roots (auf Deutsch Wege und Wurzeln) wurde auf einem Probenwochenende vorgeschlagen und ist inspiriert von dem Lied No Roots von Alice Merton.

Am 2. Dezember 2018 erreichte das Ensemble beim Voicemania Open-Mic Contest den zweiten Platz. Ihre erste internationale Tournee führte sie nach Tönning, Wolfenbüttel und Graz. Sie tourten auch bereits durch Österreich und sangen in Wien, Niederösterreich (Ertl, Biberbach) und Oberösterreich (Stadlkirchen).

Im Sommer 2019, ein Jahr nach der Gründung, verließ Manuel Gaviria die Band und wurde von Vid Leskovar als Bass ersetzt.

Im September 2022 nahm das Ensemble in Wien sein erstes Studioalbum Gemeinsam geh’n in den Treehouse Studios mit elf Eigenkompositionen auf, welches 2023 veröffentlicht wurde. Zu dem Lied Hangry wurde im Februar 2023 ein Musikvideo veröffentlicht.

Diskografie 
 2023: Gemeinsam geh’n (Album)

Weblinks 
 Offizieller Internetauftritt

Einzelnachweise 

A-cappella-Gruppe
Popband
Österreichische Band